Pardesi ist der Name:

 des indischen Schauspielers H. L. Pardesi
 eines Hindi-Films von Chaturbhuj Doshi aus dem Jahr 1941, siehe Pardesi (1941)
 eines Telugu-Films von L. V. Prasad aus dem Jahr 1953, siehe Pardesi (1953)
 eines indisch-sowjetischen Films von K. A. Abbas und Wassili Pronin aus dem Jahr 1957, siehe Fahrt über drei Meere
 eines Hindi-Films von Kundan Kumar aus dem Jahr 1970, siehe Pardesi (1970)